Будапештская Большая синагога (; также синагога на улице Дохань, ) — самая крупная синагога в Европе. Расположена в еврейском квартале Пешта, где и по сей день проживает много евреев.

Проект синагоги с двумя куполами-луковицами в псевдоисторическом неомавританском стиле, призванном напомнить о ближневосточных корнях евреев, был создан венским архитектором Людвигом Фёрстером, создавшим до этого синагогу в Вене. Строительство синагоги проходило в 1854—1859 годах. Еврейская община, не вполне довольная творением Фёрстера, привлекла на помощь венцу местных архитекторов  и Йожефа Хильда. Результатом этого сотрудничества стало культовое сооружение в виде двухэтажного здания с тремя нефами из белого и красного кирпича, украшенное цветной керамикой, с филигранным карнизом и окном-розеткой. Здание рассчитано на 3000 молящихся. Площадь внутренних помещений составляет 1200 м², высота башен составляет 44 м. Освящение синагоги состоялось 6 сентября 1859 года. На органе Большой синагоги играли Ференц Лист и Камиль Сен-Санс.
Здание синагоги взорвано 3 февраля 1939 года представителями нацистской партии "Скрещённые стрелы" Ференца Салаши. Восстановлена в 1998 году.

К Большой синагоге примыкает здание Еврейского музея Будапешта, построенного в 1929—1931 годах по проекту  и Ференца Фараго на месте дома, где родился основоположник сионизма Теодор Герцль.

Примечания

Литература 
 Венгрия. Издательство «Вокруг света», 2009 ISBN 978-5-98652-226-5
 Венгрия. АЯКС-ПРЕСС. Москва. 2007. ISBN 978-5-94161-300-7

Ссылки 
 Сайт Большой синагоги 

Синагоги Венгрии
Культовые сооружения Будапешта
Культовые сооружения, построенные в 1859 году
Синагоги, построенные в 1850-е годы